Ганель — прізвище.

Особи 
 Бартоломей (Варфоломій) Ганель — міщанин у Дрогобичі
 Зофія Ганель — дружина Станіслава
 Михайло Ганель — львів'янин, магістр, студент Юрія Дрогобича
 Станіслав Ганель — львівський патрицій

Примітки 

Прізвища